Хейман (Heymann (Heyman), Heimann (Heiman)):
 Хейман, Арт (1941—2012) — американский профессиональный баскетболист.
 Хейман, Вивека (1919—2013) — шведская переводчица и литературный критик.
 Хейман, Джулия — американский сексолог и психолог.
 Хейман, Дэвид (род. 1961) — британский кинопродюсер.
 Хейман, Ева (1931—1944) — еврейская девочка-мемуаристка, узник Освенцима.
 Хейман, Исаак (1829—1906) — немецко-нидерландский хаззан, композитор.
 Хейман, Метью (род. 1978) — австралийский велогонщик.
 Хейман, Нахум (1934—2016) — израильский композитор и музыкальный продюсер.
 Хейман, Пол (род. 1965) — американский продюсер.
 Хейман, Уолтер (1926—2020) — британский математик.
 Хейман, Фрэнсис (1708—1776) — британский актёр, сценограф, художник и иллюстратор эпохи английского рококо.
 Хейман, Эдуард (1889—1967) — немецкий экономист и социолог.

См. также 
 Хайман
 Гейман